Roter Sonntag steht für:

 Deportation der armenischen Elite
 Petersburger Blutsonntag